

Населені пункти та їхні частини
 Сельце — село в гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Сельце — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Сельце — село в гміні Санники Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Сельце — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Сельце — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Сельце — частина села Закалінкі в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки